

Persone 
Emil Vladimirov (1952) – discobolo bulgaro
Jakov Georgievič Vladimirov (1935) – scacchista sovietico e russo
Miron Konstantinovič Vladimirov (1879-1925) – rivoluzionario e politico russo e sovietico
Vladimir Vladimirov – pseudonimo del regista e sceneggiatore sovietico Vladimir Petrovič Vajnštok (1908-1978)

Altro 
10324 Vladimirov – asteroide della fascia principale